Trebnje (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Jugovzhodna Slovenija
 Trebnje (plaats), een plaats in deze gemeente